Са́йншанд (Сайн-Шанд; ) — столица и сомон аймака Дорноговь в Монголии.

Город расположен в восточной части пустыни Гоби, на Трансмонгольской железной дороге.

Население: 25.210 (перепись 2000 года), 19.548 (2006), 19.891 (2008).

При городе имеется железнодорожная станция. Восстановлен буддийский монастырь Хамарын-хийд.

Климат 
В городе пустынный резко континентальный климат.

Примечания

Ссылки 
 Дорноговь аймгийн Сайншанд сумын Засаг даргын Тамгын газар Официальный сайт города.
 Сайншанд на young-0.com

Сомоны аймака Дорноговь
Города Монголии